Зоран Ратковић (Београд, 8. септембар 1937 — Београд, 25. мај 2002) био је југословенски и српски глумац и редитељ.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" style="text-align:center"
| colspan="3" | 1950-е
|-
| style="text-align:center" | 1958. || Четири километра на сат || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1960-е
|-
| style="text-align:center" | 1961. || Штрафта ||
|-
| style="text-align:center" | 1964. || Народни посланик ||
|-
| style="text-align:center" | 1965. || Лице и наличје ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
|-
| style="text-align:center" | 1966. || Време љубави|| 
|-
| style="text-align:center" | 1967. || Стара кока, добра јуха || 
|-
| style="text-align:center" | 1968. || Мартин Крпан с врха (ТВ) || Ситни
|-
| style="text-align:center" | 1968. || Пусти снови || портир муцавац
|-
| style="text-align:center" | 1968. ||  На рубу памети || агент чудоредне полиције
|-
| style="text-align:center" | 1968. || Љубав на телефону || 
|-
| style="text-align:center" | 1968. || Илустровани живот || 
|-
| style="text-align:center" | 1969. || ТВ Буквар (тв серија) || кројач
|-
| style="text-align:center" | 1969. || Код зеленог папагаја || 
|-
| style="text-align:center" | 1969. || Необавезно (документарни филм) || самог себе
|-
| style="text-align:center" | 1969. || Хајде да растемо (тв серија) || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1970-е
|-
| style="text-align:center" | 1970. || Бурна ноћ|| 
|-
| style="text-align:center" | 1972. || Развојни пут Боре Шнајдера|| Милоје
|-
| style="text-align:center" | 1972. || Смех са сцене: ЈДП (документарни филм) || лично
|-
| style="text-align:center" | 1973. || Наше приредбе  (ТВ серија)|| Милоје
|-
| style="text-align:center" | 1973. || Луди речник (тв серија)||
|-
| style="text-align:center" | 1973. || Краљ Иби|| Бугрелаш
|-
| style="text-align:center" | 1976. || Посета старе даме|| Коби
|-
| style="text-align:center" | 1977. || Марија Магдалена  (ТВ)|| судски стражар 2
|-
| style="text-align:center" | 1978. || Маска|| Барон вон Селер
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1980-е
|-
| style="text-align:center"| 1984. || Варљиво лето '68 || Спасојев брат 
|-
| style="text-align:center"| 1984. || Варљиво лето ’68 (тв серија) || Спасојев брат
|-
| style="text-align:center"| 1984. || Балкански шпијун || разроки младић
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1990-е
|-
| style="text-align:center"| 1993. || Горила се купа у подне || Бум 2
|-
|}

Режирао

Написао сценарио

Референце

Спољашне везе 

 
 

Српски глумци
Југословенски глумци
Београђани на филму
Рођени 1937.
Умрли 2002.
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
Југословенски редитељи
Српски филмски редитељи